Птичьи сёги или Тори сёги ( или ,  или ) — вариант сёги на сёгибане 7×7.

Описание 
Вариант был изобретён Тойотой Сиробэем () в 1799, несмотря на то, что изобретение традиционно приписывается 9-му мэйдзину . Впервые был опубликован в 1828, а затем в 1833. Игра ведётся на доске 7×7 и использует правило сброса; это единственный традиционный вариант сёги, возможно, кроме ва сёги, с такой особенностью. Является одним из самых популярных вариантов сёги. В 1990-х и начале 2000-х в Лондоне и  проводились турниры.

Фигуры

Примечания

Ссылки 
 История сёги и их вариантов

Варианты сёги